Franck peut être considéré comme une variante française du prénom allemand masculin  ou Franken. Ce prénom, dont l'origine est assez obscure, pourrait avoir un rapport avec l'adjectif latin "francus" qui qualifiait en latin tardif à la fois l'homme libre, le combattant faisant valoir ses droits et la ligue des Francs. Il ferait partie dès l'origine d'une famille de prénoms, plus tard étendue aux prénoms dérivés , François ou . Aux États-Unis, c'est la forme allemande  et non Franck qui est utilisée.

Patronyme 

 Adolphe Franck (1809-1893), philosophe français ;
 Alois Jacques Franck (1823-1887),  de Parc, de 1868 jusqu'à sa mort ;
 Anne-Sophie Franck (1986-), actrice française ;
 Carole Franck, actrice française ;
 César Franck (1822-1890), compositeur belge naturalisé français ;
 Dan Franck (1952-), écrivain français ;
 Daniel Franck (1952-), snowboarder français ;
 Didier Franck (1947-), philosophe français contemporain ;
 Eduard Franck (1817-1893), compositeur et pianiste allemand ;
 Fance Franck (1927-2008), céramiste américaine ;
 Francis Franck (1970-), handballeur français ;
 Franz Friedrich Franck (1627-1687), peintre allemand ;
 Dom George Franck (v. 1690-v. 1760), organiste et compositeur français ;
 George Franck (1918-2011), joueur américain de football américain ;
 Hans Ulrich Franck (v. 1590-1675), peintre et graveur allemand ;
 Hélène Franck (1932-), écrivain, journaliste et traductrice suisse ;
 Henri Franck (1888-1912), poète français ;
 Jacob Franck (1726-1791), prétendant juif à la messianité ;
 James Franck (1882-1964), physicien et prix Nobel allemand ;
 Johann Wolfgang Franck (1644-c.1710), compositeur allemand de la période baroque ;
 Julia Franck (1970-), écrivaine allemande ;
 Lilian Franck, réalisatrice allemande contemporaine ;
 Louis Franck (1868-1937), juriste flamand, politicien et homme d'État ;
 Manuelle Franck (née en 1960), géographe française ;
 Martine Franck (1938-2012), photographe belge ;
 Maurice Franck (1897-1983), compositeur et chef d'orchestre français ; 
 Melchior Franck (1579-1639), compositeur baroque allemand ;
 Michel Franck (1957-), responsable culturel français ;
 Mikko Franck (1979-), chef d'orchestre finlandais ;
 Nicolas Franck (1968-), psychiatre français ;
Paulette Franck (1890-?), chanteuse et actrice de cinéma française ;
 
 Richard Franck, (1858-1938), compositeur et pianiste allemand ;
 , (1871–1931), entrepreneur allemand ;
 Salomon Franck (1659-1725), librettiste allemand ;
 Sébastien Franck (v.1499-v.1543), humaniste allemand ;
 Tanya Franck (née en 1974), joueuse de soccer canadienne ;
 Victor Franck (père), (1822-1879) photographe vosgien ;
 Victor Franck, (1852-1907) photographe vosgien ;
 William Franck, œnologue du  ;
Yvonne Franck, première danseuse de l’Opéra de Paris.

Pseudonyme 
 
 Jack Franck, pseudonyme de la romancière française Marie Le Harivel de Gonneville (1827-1916), comtesse de Mirabeau ;
 Franck, photographe français exerçant à Barcelone puis à Paris, pseudonyme de François Marie Louis Gabriel Gobinet de Villecholle

Toponyme 

 Rue César-Franck, à Paris.
 Rue César Franck, à Liège.
 Franck, cratère de la Lune.

Autres 
 , entreprise de café croate.
 Expérience de Franck et Hertz, expérience de physique quantique.
 Principe Franck-Condon, loi de spectroscopie et chimie quantique.
 Centre culturel Jacques Franck, à Saint-Gilles (Bruxelles).
 École César-Franck, ancienne école de musique parisienne.

Variantes 
 Voir aussi les variantes , Francq,  et .

Référence 

Homonymie de pseudonyme
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme germanique